Carichí kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Carichí, Guerrero, ort, Chihuahua, 
 Carichí (kommun), Chihuahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar